Depuis la déclaration d'indépendance d'Israël par rapport au Royaume-Uni en 1948, il y a eu un certain nombre de propositions ou de soumissions pour la création d'autres États juifs indépendants en plus de celui du gouvernement et du territoire d'Israël. Ces propositions ont souvent été faites en guise de protestation ou de grief contre le gouvernement pour diverses raisons contemporaines.

Notes et références

Liens externes 
 https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/47/ART/950/637.html

Politique en Israël